Nautica kan syfta på:

Nautica Thorn – amerikansk vuxenskådespelare (1984–)
Náutica – mexikansk fribrottare (2003–)